Um arranjo 4-14-4 na Classificação Whyte para locomotivas a vapor, significa que a locomotiva é configurada com este arranjo de rodeiros: quatro rodeiros líderes, seguidos por quatorze rodeiros tracionados interligados e mais quatro rodeiros finais não tracionados. Na história das locomotivas só existiu uma locomotiva com essa configuração que era chamada de AA20-1, construída na antiga União Soviética.

Outras configurações deste arranjo:

 Classificação UIC: 2G2 (também conhecida na Classificação Alemã e na Classificação Italiana)
 Classificação Francesa: 272 Classificação Turca: 711 Classificação Suíça: 7/11'''''

Ver também 
 Classificação de locomotivas

Ligações externas 
 Página com descrição da AA20-1

Locomotivas a vapor
Classificação de locomotivas a vapor
4-14-4